Antiphon (compositie), een compositie van Benjamin Britten
Antiphon (geslacht), een geslacht van veldsprinkhanen
Antiphon (sofist), een Grieks sofist
Antiphon van Rhamnus, een Attische redenaar